Амалафрида и Амалафрид (Amalafrida; Amalafrid) е име на следните личности:

 Амалафрида, (460-520), сестра на Теодорих Велики; омъжва се за краля на вандалите Тразамунд; майка на Амалаберга
 Амалафрид, (511-552), син на краля на тюрингите Херминафрид и Амалаберга; magister militum на Византия